Maracanã (stadion) - stadion in Brazilië
 Estadio Maracaná (Panama) - stadion in Panama